«Javier Ruiz» - conjunto del nombre propio Javier y el apellido Ruiz - puede referirse a:

Personajes 

 Javier Ruiz González (1987-), jugador profesional de pádel español, conocido como "Javi Ruiz";

 Javier Ruiz Bonilla (1980-), futbolista español, conocido como "Javi Ruiz";
 Javier Ruiz Pérez (1973-), periodista español;
 Javier Ruiz Hierro (1991-), futbolista español, conocido como "Hierro";
 Javier Ruiz Caldera (1976-), director de cine español.